Hr. Ms. O 4, een Nederlandse onderzeeboot van de O 2-klasse.
USS O-4, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.